Натуральне число 1599
 1599 рік до нашої ери
 1599 рік нашої ери